

Presentación previa 
Jared Donaldson fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Alex Bolt.

Wu Di derrotó en la final a Kyle Edmund.

Cabezas de serie 

  Kyle Edmund (Finalista)
  Radu Albot (Primera ronda)
  James Duckworth (Semifinales)
  Bjorn Fratangelo (Primera ronda)

<ol start=5>
  Ryan Harrison ''(Primera ronda)
  Jared Donaldson ''(Primera ronda)
  Blaž Rola ''(Primera ronda)
  Dennis Novikov ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Maui 2016